Viaggio nell'India magica (Sorcerer's Apprentice) – libro di viaggi di Tahir Shah del 1998
Sorcerer's Apprentice – videogioco del 1983 per Atari
Sorcerer's Apprentice Syndrome – problema dei Trivial File Transfer Protocol nel quale entrambi gli endpoint della comunicazione vanno in timeout simultaneamente e ripetono l'invio messaggio

Pagine correlate 
 The Sorcerer's Apprentice